Алами, Акбар — иранский политический деятель.
 Алами, Карим (род. 1973) — марокканский профессиональный теннисист, спортивный администратор и комментатор.
 Муса аль-Алами — мэр города Иерусалим в XIX веке.
 Файди аль-Алами (1881—1924) — мэр города Иерусалим с 1906 по 1909 год.